Il toponimo Rohozná può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Rohozná, comune del distretto di Jihlava
Rohozná, comune del distretto di Svitavy